Bunsen puede estar referido a:

Personas 
 Christian Karl Josias Freiherr von Bunsen (1791-1860), diplomático prusiano.
 Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899), químico alemán.

Física, química, etc 
 Mechero Bunsen, aparato utilizado en los laboratorios para calentar o esterilizar algo.
 Pila de Bunsen, celda electroquímica primaria (es decir, no recargable) de zinc-carbono.

Astronomía 
 Bunsen, cráter lunar.

Televisión 
 Bunsen es una bestia, serie de televisión de Nickelodeon.